El-Shuhada kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Ash Shuhadā' (ort i Egypten), Al-Minufiyya, 
 Markaz ash Shuhadā', region, Al-Minufiyya, 

Robotskapade Egyptenförgreningar